Copenhagen ist

 die englische Schreibweise von Kopenhagen
 der Asteroid (13586) Copenhagen
 eine Stadt in Louisiana, USA, siehe Copenhagen (Louisiana)
 eine Stadt in New York, USA, siehe Copenhagen (New York)
 der Originaltitel eines Theaterstücks von Michael Frayn aus dem Jahr 1998, siehe unter dem deutschen Titel Kopenhagen (Theaterstück)
 ein Markenname von Smokeless-Tobacco-Produkten
 der Name des Pferdes des 1. Herzogs von Wellington, Arthur Wellesley, Copenhagen (Pferd)
 der Name eines britischen Fährschiffs, siehe Copenhagen (Schiff, 1907)
 der Name eines niederländischen Tankmotorschiffs, siehe Copenhagen (Schiff, 2011)
 der Name eines dänischen Fährschiffs, siehe Copenhagen (Schiff, 2016)

Siehe auch:
 Kopenhagen (Begriffsklärung)